Magnet puede referirse a:

Toponimia 
 Magnet, comuna situada en Allier, Francia.
 Magnet, villa situada en Nebraska, EE.UU.
 Magnet Cove, pueblo situado en Arkansas, EE.UU.
 Magnet, municipio en Arkansas, EE.UU.

Miscelánea 
 Magnet, método para identificar enlaces de descarga P2P.
 Magnet (1970-), pseudónimo del músico noruego Even Johansen.
 Escuela magnet, una escuela pública con enfoque especializado.